Прегер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Прегер, Вильгельм (1827—1896) — немецкий протестантский богослов и историк.
  (род. 1971) — немецкий футболист.
 Прегер, Яков (1887—1942) — еврейский драматург.